Die folgende Liste enthält alle Personen, die als Delegierte am ersten oder zweiten Reichsrätekongress teilnahmen.

Erster Reichsrätekongress (16. bis 21. Dezember 1918)

Büro des Kongresses

Vorsitzende 
 Josef Gomolka (MSPD)
 Robert Leinert (MSPD)
 Friedrich Seger (USPD)

Schriftführer 
 Hans Antesberger  (Soldaten)
 Wilhelm Bartsch (Soldaten)
 Otto Brass (USPD)
 Richard Geißler (MSPD)
 Richard Hauschildt (MSPD)
 Fritz Heckert (USPD)
 Richard Kämpfer (USPD)
 Friedrich Lambrecht (MSPD)
 Joseph Lübbring (MSPD)

Fraktionsvorsitzende 
 MSPD-Fraktion: Hermann Lüdemann
 USPD-Fraktion: Curt Geyer
 Demokraten: Wilhelm Schmidthals
 Soldaten:  unbekannt
 Vereinigte Revolutionäre: Heinrich Laufenberg

Liste der Delegierten 
Es ist anzumerken, dass nicht alle von Soldatenräten entsandte Delegierte der Soldatenfraktion angehörten; die Soldaten-Delegierten schlossen sich oft einer der anderen Fraktionen an.

Zweiter Reichsrätekongress (8. bis 14. April 1919)

Büro des Kongresses

Vorsitzende 
 Erster Vorsitzender: Richard Hauschildt (MSPD)
 Stellvertretende Vorsitzende: Richard Müller und Friedrich Heinrich Schröder (Soldaten)

Schriftführer 

 Franz Büchel (MSPD)
 Rudolf Bühler (USPD)
 Heinrich Dikreiter (MSPD)
 Max Lichtenstein (USPD)
 Carl Oelskers (Demokraten)
 Richard Prczewlofsky (Soldaten)	
 Bernhard Rausch (MSPD)
 Bruno Süß (MSPD)

Fraktionsvorsitzende 
Für die Fraktion der Demokraten ist bekannt, dass Wilhelm Flügel erster und Wilhelm Loos zweiter Vorsitzender war. Nicht zweifelsfrei feststellen lässt sich der Vorsitz bei den anderen Fraktionen

Liste der Delegierten 
Es ist anzumerken, dass nicht alle von Soldatenräten entsandte Delegierte der Soldatenfraktion angehörten; die Soldaten-Delegierten schlossen sich oft einer der anderen Fraktionen an.

Quellen 
 

Delegierte der Reichsrätekongresse

Geschichte der Arbeiterbewegung (Deutschland)
Liste (Politiker)